Haggöl (Blackstads), een meer in de parochie Blackstads, Zweden
Haggöl (Hallingeberg), een meer in de parochie Hallingeberg, Zweden
Haggöl (Locknevi), een meer in de parochie Locknevi, Zweden
Haggöl (Tryserums), een meer in de parochie Tryserums, Zweden
Haggöl (Ukna), een meer in de parochie Ukna, Zweden
Haggöl (Horns), een meer in de parochie Horns, Zweden
Grote Haggöl, een meer in Vimmerby, Zweden